Vasikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Kalvholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,15, long 25,01),  (17 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,87, long 24,94),  (4 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,77, long 25,29), 
 Vasikkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,57, long 24,27),  (17 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,71),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,99),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,49),  (19 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 26,78),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,43, long 26,91),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,38, long 26,04),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,31, long 28,04),  (4 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,19, long 28,38),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,71, long 27,99),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,52, long 27,96),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,05, long 28,10),  (12 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 27,92),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,45, long 28,16),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,58, long 28,62),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,78),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,14, long 29,26),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,15, long 29,53),  (12 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,24, long 29,48),  (5 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 27,90),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 28,22),  (3 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Satakunta), Björneborg,  (9 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,17),  (4 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,51, long 27,46),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,37, long 27,59),  (3 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,11, long 27,48),  (3 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,34, long 27,40),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,10, long 23,72),  (15 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Järviseutu, lat 62,77, long 24,02),  (3 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,58, long 26,96),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,10, long 26,94),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 28,10),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,03, long 28,69),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,26, long 26,67),  (6 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 64,96, long 26,92),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,12, long 28,10), 
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,26),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,79, long 30,59),  (5 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand,  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 25,97), 
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,14, long 26,14),  (24 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,01, long 25,60),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,84, long 29,38),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,05, long 29,17),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,51, long 28,58),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,37, long 28,87),  (11 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 23,50),  (4 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,24, long 25,17),  (7 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,20, long 25,47),  (5 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,77, long 23,99),  (10 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,29), 
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,08, long 29,50),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,61, long 26,09),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 27,96), 
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,30, long 25,97),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,11, long 28,56),  (4 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 27,64),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,70),  (0 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,58, long 29,24),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,46),  (2 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,85), 
 Vasikkasaari (ö i Kivijärvi, Kirkkosalmi),  (12 ha)
 Vasikkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,57, long 29,66),  (1 ha)
 Vasikkasaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (16 ha)